Ченс () — английская фамилия. Известные носители:
 Ченс, Грейсон (род. 1997) — американский певец и пианист.
 Ченс, Джеймс (род. 1953) — музыкант-саксофонист и автор песен из США.